2 osiedla w Polsce:
 Osiedle Zielone – osiedle mieszkaniowe w Tomaszowie Mazowieckim
 Osiedle Zielone – osiedle mieszkaniowe w Krakowie

Zobacz też 
 Zielone
 Zielona